Označení USS Franklin neslo v historii amerického námořnictva pět plavidel:
 USS Franklin (1775), škuner sloužící v letech 1775–1776, původně rybářská loď
 USS Franklin (1795), briga sloužící v letech 1795–1807
 USS Franklin (1815), řadová loď sloužící v letech 1817–1852
 USS Franklin (1864), parní fregata sloužící v letech 1867–1915
 USS Franklin (CV-13), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1944–1947